El término Kronstadt es de origen alemán y quiere decir 'Ciudad de la Corona'. Puede hacer referencia a: 

Kronstadt, una ciudad de Rusia.

 Braşov, una ciudad de Rumania, anteriormente conocida por los sajones como Kronstadt
 Kunštát, una ciudad de la República Checa, anteriormente conocida como Kronstadt
 Kroonstad, ciudad de Sudáfrica
 Cronstadt Island, en Trinidad y Tobago
 Rebelión de Kronstadt, alzamiento ocurrido en esa ciudad rusa en 1921